UN-Nummern, auch Stoffnummern genannt, sind von einem Expertenkomitee der Vereinten Nationen (UN) festgelegte, vierstellige Nummern, die für alle gefährlichen Stoffe und Güter (Gefahrgut) festgelegt wurden. Auf der Liste bedeutet N.A.G. nicht anderweitig genannt.

0000–0099

0100–0199

0200–0299

0300–0399 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

0400–0499 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

0500–0513

1000–1099

1100–1199

1200–1299 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

1300–1399 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

1400–1499

1500–1599 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

1600–1699 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

1700–1799 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

1800–1899 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

1900–1999 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

2000–2099 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

2100–2199

2200–2299 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

2300–2399 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

2400–2499 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

2500–2599 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

2600–2699 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

2705–2799 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

2800–2881 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

2900–2998 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

3000–3099 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

3100–3194 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

3200–3299 

N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

3300–3399 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

3400–3499 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

3500–3550 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

8000–8000

9000–9006 
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.

Quellen 

 BGBl. 2022 II S. 601 (29. ADR-Änderungsverordnung, gültig ab 1. Januar 2023)
 BGBl. 2020 II S. 757 (28. ADR-Änderungsverordnung)
 BGBl. 2018 II S. 443 (27. ADR-Änderungsverordnung)
 BGBl. 2017 II S. 1378 (26. ADR-Änderungsverordnung)
 BGBl. 2016 II S. 1201 (25. ADR-Änderungsverordnung)

  (24. ADR-Änderungsverordnung)
  (23. ADR-Änderungsverordnung)
  (22. ADR-Änderungsverordnung)
  (21. ADR-Änderungsverordnung)

Anmerkungen 

Liste (Chemie)
Gefährliche Stoffe und Güter
Pyrotechnik
Identifikator
Vereinte Nationen